Джирелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джирелли, Кристиана (род. 1990) — итальянская футболистка, нападающий.
 Джирелли, Леопольдо (род. 1953) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.